Tim Johnson ou Timothy Johnson peut désigner :
 Tim P. Johnson (1946-), homme politique américain démocrate du Dakota du Sud ;
 Tim V. Johnson (1946-2022), homme politique américain républicain de l'Illinois ;
 Tim Johnson (1961-), réalisateur américain ;
 Timothy Johnson (1977-), cycliste américain.